Глинки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глинки — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Глинки — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Глинки — хутор в Погарском районе Брянской области.
 Глинки — село в Зиминском районе Иркутской области.
 Глинки — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Глинки — деревня в Истринском районе Московской области. 
 Глинки — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Глинки — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Глинки — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Глинки — село в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Глинки — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Глинки — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.
 Глинки — село в Горностаевском поселении Михайловского района Рязанской области.
 Глинки — село в Трепольского поселения Михайловского района Рязанской области
 Глинки — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Глинки — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Глинки — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Глинки — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Глинки — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Глинки — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Украина 
 Глинки — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Глинки — село в Ровненском районе Ровненской области.

См. также 
 Глинки (усадьба)
 Глинка
 Глинки — дворянский род.
 Улица Глинки